Watutino () ist die russische Bezeichnung für folgende Orte in Russland und in der Ukraine:
in Russland:
 Watutino (Belgorod), Dorf in der Oblast Belgorod
 Watutino (Kaliningrad, Neman), Siedlung im Rajon Neman der Oblast Kaliningrad (bis 1936 Gaidßen, 1936–1938 Gaidschen, 1938–1946 Drosselbruch, Kreis Ragnit, ab 1922 Tilsit-Ragnit/Ostpreußen)
 Watutino (Kaliningrad, Nesterow), Siedlung im Rajon Nesterow der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Tutschen, Kreis Stallupönen (Ebenrode)/Ostpreußen)
 [Watutino] im Rajon Prawdinsk der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Ellernbruch, Kreis Gerdauen/Ostpreußen) [der Ort ist nicht mehr existent]
 Watutino (Sachalin), Dorf in der Oblast Sachalin
 Watutino (Twer), Dorf in der Oblast Twer

in der Ukraine:
 Watutine (russisch Watutino), Stadt in der Oblast Tscherkassy
 Watutine (Siedlung), Siedlung in der Oblast Charkiw